Clarsach steht für:

 Clarsach-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Clàrsach, schottisch-gälische Bezeichnung für die Keltische Harfe